Der Begriff Birnam bezeichnete folgende Orte:

Birnam (Australien)
Birnam (Schottland)
Birnam (Südafrika)